Дора́до (, «золотой»):

Фамилия 

 Дорадо, Пабло (1908–1978) — уругвайский футболист.
 Дорадо, Хавьер (род. 1977) — испанский футболист.
 Дорадо, Хосе Антонио (род. 1982) — испанский футболист.

Топоним 
  — город на северном побережье Пуэрто-Рико в 20 км к западу от Сан-Хуана.

Рыбы 

«Дорадо» (в понятии «золотистый») является распространённым названием нескольких видов рыб.
 Оба вида морских рыб рода Корифены:
 Большая корифена или золотистый дорадо (Coryphaena hippurus)
  (Coryphaena equiselis)
 Пресноводные рыбы рода , в частности:
 
 Золотистый спар или дорада (Sparus aurata)

Прочее 

 Dorado — латинское название созвездия Золотая Рыба.

См. также 
 «Дорадос де Синалоа» — мексиканский футбольный клуб.
 Дораду () — муниципалитет в Бразилии в штате Сан-Паулу.
 Эльдорадо